Az eDonkey szó jelentheti
 az eDonkey hálózatot (vagy eDonkey Network-öt, az eDonkey2000 hálózatát)
 vagy az eDonkey2000, fájlmegosztó programot